Makijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Makejewka/Макеевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Donezk, siehe Makijiwka

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa, siehe Makijiwka (Bila Zerkwa)
 Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Fatesch, siehe Makejewka (Kursk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Makijiwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Makijiwka (Bilopillja)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy, siehe Makijiwka (Tscherkassy)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Makijiwka (Nossiwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Warwa, siehe Makijiwka (Warwa)